Rogojel se poate referi la:

 Localități din România
Rogojel - localitate din județul Cluj
Rogojel - localitate din județul Gorj

Toponime românești